Das Herrendoppel der French Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Mahesh Bhupathi und Leander Paes. Das Finale bestritten Paul Haarhuis und Jewgeni Kafelnikow gegen Mark Knowles und Daniel Nestor, welches Haarhuis und Kafelnikow in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster und einziger gemeinsamer Grand-Slam-Titel, sie hatten jedoch beide zuvor schon mit anderen Partnern bei den French Open triumphiert.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2002